Gilvan Tavares (Sabinópolis-MG, 1940. január 22. –) korábbi brazil ügyvéd, a Cruzeiro EC labdarúgócsapat elnöke, fiatalabb korában ő is játszott a klub utánpótlásában.

További információk 
Adatlapja az Elecioes2014 választási oldalon

Brazil jogászok
Belo Horizonte-iek
1940-ben született személyek
Élő személyek